Христо Хаджидельов (Хаджиделев) е български революционер, деец на ВМОРО.

Биография 
Роден е в българския южномакедонски град Кукуш, тогава в Османската империя (днес Килкис, Гърция). Работи като обущар. Включва се в кукушкия революционен комитет още при създаването му от Гоце Делчев и Туше Делииванов през пролетта на 1895 година. Член е на ръководството на комитета заедно с Никола Бучков, Туше Гугушев и Христо Влахов, а Туше Делииванов е председател.

Женен е за Тина (Катерина) Христова Измирлиева, сестра на Мицо Измирлиев. Имат двама сина – Петър Хаджиделев и Георги Хаджиделев, и дъщеря Магдалина Хаджиделева.

Умира около 1901 година. След опожаряването на Кукуш през Междусъюзническата война семейството му се преселва в България.

Родословие

Бележки 

Родени в Кукуш
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Български имигранти от Македония в София
Починали в Кукуш